Caspar Freusberg ist der Name folgender Personen:

* Caspar Freusberg (Politiker, 1764) (1764–1837), deutscher Politiker, Landrat des Kreises Bilstein/Olpe
 Caspar Freusberg (Politiker, 1873) (1873–1954), deutscher Politiker, Landrat des Kreises Olpe